Згідно з Конституцією 1986 року, Нікарагуа — унітарна республіка. Її територія поділяється на 15 департаментів і 2 автономних регіони.

Код Міжнародної організації зі стандартизації — ISO 3166-2:NI.

Примітки: Інші 9 150 км² займають водні простори (особливо озеро Нікарагуа та озеро Манагуа).

Примітки 

 
Списки:Нікарагуа